David Jones (missionaris) (1796–1841), een Britse missionaris
 David Jones (parlementslid voor Carmarthenshire) (1810-1869), een Brits politicus, parlementslid in het Verenigd Koninkrijk voor Carmarthenshire
 David Jones (dichter) (1895-1974), een Brits kunstenaar en dichter
 David Hugh Jones (1934-2008), een Amerikaanse regisseur
 David Lloyd Jones (1944), een Australisch botanicus
 David Thomas (Davy) Jones (1945-2012), Engels zanger en acteur
 David Bowie (geboortenaam David Robert Jones) (1947-2016), een Engels musicus
 David Jones (golfer) (1947), een Noord-Ierse golfer
 David Jones (darter) (1949-1995), een Welshe darter
 David Jones (Welsh politicus) (1952), is een Welsh politicus voor de Conservative Party
 David R Jones (1967), een Engels golfer
 David Jones (schutter) (1977), een Australische sportschutter
 David Jones (voetballer) (1984), een Engelse voetballer
 David L. Jones (videoblogger), een Australisch videoblogger